

Astronomia 
 7047 Lundström – asteroide della fascia principale

Persone 
 Åge Lundström (1890-1975) – cavaliere svedese
 Ally Lundström (1935) – pattinatore di figura su ghiaccio svedese
 Axel Nicolaus Lundström (1847-1905) – botanico svedese
 Ellen Lundström (1919-2007) – ballerina e coreografa svedese
 Henrik Lundström (1983) – attore svedese
 Henrik Lundström (1979) – pallamanista svedese
 Joakim Lundström (1984) – hockeista su ghiaccio svedese

 Martin Lundström (1918-2016) – fondista svedese
 Robert Lundström (1989) – calciatore svedese